kanton Abbeville-1, een kanton van het Franse departement Somme
kanton Abbeville-2, een kanton van het Franse departement Somme
kanton Abbeville-Nord, een voormalig kanton van het Franse departement Somme
kanton Abbeville-Sud, een voormalig kanton van het Franse departement Somme